Виньтыонг () — вьетнамский топоним:
 Виньтыонг — уезд в провинции Виньфук.
 Виньтыонг — город в уезде Виньтыонг, провинция Виньфук.
 Виньтыонг — община в уезде Витхюи, провинция Хаузянг.
 Виньтыонг — квартал в городе Лонгми, провинция Хаузянг.